Dudu se poate referi la:

Localități
 Dudu, Ilfov
 Dudu, Teleorman

Persoane
 Dudu Georgescu
 Dudu Ionescu

Vezi și
Dud